Troop steht für: 

 im englischen Sprachraum die Bezeichnung eines Truppenteils von Kavallerie oder Artillerie in Kompanie- oder Zug-Stärke
 Arthur Troop (1914–2000), englischer Polizeibeamter
 Troop – Die Monsterjäger, US-amerikanische Fernsehserie
 Troop (Band), eine US-amerikanische R&B-Gesangsgruppe

Siehe auch:
 Droop